Autana puede referirse a:

 el cerro Autana, ubicado al sur de Venezuela;
 al municipio Autana, del estado venezolano del Amazonas;
 al río Autana, afluente del Orinoco.